Ел Пломито има више значења:

 Ел Пломито (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пломито, УМА ел Вијехо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику